NEC Corporation, egy japán multinacionális információtechnológiai vállalat, korábbi nevén Nippon Electric Company.
 N.E.C., egy holland labdarúgóklub Nijmegen városból.
 Nec, egy falu Romániában, Erdélyben, Beszterce-Naszód megyében.